

Адміністративні одиниці

Орсе () — кантон у департаменті Ессонн регіону Іль-де-Франс.
 Орсе () — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Орсе () — муніципалітет у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Орсе () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом

Орсе () — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада.

Інше 
 Орсе — набережна у 7-му окрузі Парижа.
 Набережна Орсе — французька кінокомедія 2013 року.